Peragus es un planeta del universo ficticio de Star Wars. Es un cuerpo de gran tamaño rodeado por un cinturón de asteroides creado tras la explosión de la primera base minera sobre su superficie. Aparece en el videojuego Star Wars: Caballeros de la Antigua República 2: Los Señores Sith.

Historia 
Tras crear una segunda base, los mineros se siguieron dedicando a extraer combustible. Cuando el Halcón de Ébano aterrizó, un droide cazarrecompensas llamado H4 rebeló a los droides mineros, que mataron a toda la base. La Jedi exiliada destruyó finalmente a este droide y recogió a Atton Rand de la prisión. El planeta fue luego destruido por el Heraldo, la nave de la República tomada por Darth Sion.

Planetas de Star Wars